Сага́л— еврейская фамилия.
Произошла от сокращения, означающего «левит-помощник» ( — «сган леви»).

Варианты фамилии: Сегал, Сигал, Сегел, Сигаев, Сигалов, Сыгал, Шагал, Щегол, a также Сегалович, Сагалович, Сайгин, Сагалов, и др.

Известные носители
 Сагаль, Анхело (род. 1993) — чилийский футболист.
 Сагал, Борис Львович (1917—1981) — американский режиссёр кино и телевидения.
 Сагал, Даниил Львович (1909—2002) — советский актёр театра и кино.
 Сагал, Елена Михайловна (род. 1963) — российская предпринимательница и политик.
 Сагал, Кэти (род. 1954) — американская актриса и певица.